est la formule brute de 8 isomères.

 Alcool
 éthén-1,2-diol, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 (Z)-éthén-1,2-diol ou cis-éthén-1,2-diol, numéro CAS 
 (E)-éthén-1,2-diol ou trans-éthén-1,2-diol, numéro CAS 
 éthèn-1,1-diol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 glycolaldéhyde, numéro CAS 
 Ester
 méthanoate de méthyle, numéro CAS 
 Acide carboxylique
 acide acétique, numéro CAS 

 Oxétane
 1,2-dioxétane, numéro CAS 
 1,3-dioxétane, numéro CAS 

 Polyester
 acétate de cellulose, (C2H4O2)n, numéro CAS